Svindlande affärer kan syfta på:

Svindlande affärer (film)
Svindlande affärer (sång)
Svindlande affärer (TV-serie)